På svenskspråkiga Wikipedia finns flera listor över färger:
 :Kategori:Färgord. Artiklar utifrån färgernas namn i vardagsspråket.
 :Kategori:Färgämnen och pigment. Artiklar utifrån de substanser som används till att ge färg.
 Webbsäkra färger. De 216 färger som man tidigare kunde anta såg likadana ut hos datoranvändare oavsett operativsystem.
 HTML-färger. Färger som blandas additivt av grundfärgerna RGB (vilket står för färgerna Röd, Grön och Blå) och vars tonvärden anges hexadecimalt.
 X11-färger. En serie webbfärger använda inom X Window System
 Wikipedia:Färger. Färger som kan användas på Wikipedia i bland annat text, mallar och tabeller.

Se även 
 Färg
 :Kategori:Färgsystem och färgrymder

Färg
la:Color#Colores